Ladina steht für:

 Ladina (Vorname), rätoromanisch
 Ladina, Dorf in der Gemeinde Ladina (Dubrava), Kroatien

 italienische Bezeichnung für ladinische Sprache
 italienische Bezeichnung für Ladiner
 estnische Bezeichnung für Latein

Siehe auch:
 Questione Ladina (sprachgeschichtliche Frage)
 Posta Ladina (rätoromanischer Titel der Engadiner Post)
 Ladino, Latina (Begriffsklärung)